Fachwerkwohnhaus ist der Name von:

 Fachwerkwohnhaus (Schäferhaus), ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Stadt Teupitz im Landkreis Dahme-Spreewald im Land Brandenburg
 Fachwerkwohnhaus (Prieros), ein denkmalgeschütztes Gebäude im Ortsteil Prieros der Gemeinde Heidesee im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg